Thomas Rhodin, švedski hokejist, * 8. april 1971, Karlstad, Švedska.

Rhodin je v švedski ligi igral za klube Färjestads BK, Grums IK in Leksands IF. S klubom Färjestads BK je v sezonah 1996/97, 2001/02, 2005/06 in 2008/09 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Štiri sezone je igral tudi za klub Eisbären Berlin v nemški ligi, dve sezoni pa v švicarski ligi za kluba HC Fribourg-Gottéron in HC Genève-Servette.

Za švedsko reprezentanco je nastopil treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je skupno odigral 85 tekem.

Pregled kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 36
| 1
| 12
| 13
|
| 16
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 12
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 25
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 5
| 3
| 8
|
| 40
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 0
| 4
| 4
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 14
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 3
| 4
| 7
|
| 80
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 3
| 7
| 10
|
| 42
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 9
| 16
| 25
|
| 36
|
| 14
| 4
| 9
| 13
|
| 14
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 97/98
|
| 49
| 6
| 23
| 29
| +5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 98/99
|
| 49
| 5
| 22
| 27
|
| 36
|
| 8
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 99/00
|
| 56
| 5
| 22
| 27
| -13
| 32
|
| 12
| 1
| 7
| 8
| -7
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 7
| 24
| 31
| +30
| 77
|
| 16
| 1
| 8
| 9
| +6
| 20
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 11
| 21
| 32
| +24
| 61
|
| 9
| 0
| 5
| 5
| +5
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 14
| 18
| 32
| +15
| 62
|
| 13
| 2
| 6
| 8
| 0
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 48
| 16
| 19
| 35
|
| 44
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 42
| 6
| 24
| 30
|
| 48
|
| 10
| 5
| 11
| 16
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 43
| 5
| 16
| 21
| +10
| 38
|
| 18
| 5
| 9
| 14
| +9
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 9
| 36
| 45
| +9
| 50
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| +4
| 8
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 55
| 9
| 14
| 23
| -6
| 60
|
| 12
| 2
| 7
| 9
| -3
| 24
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 38
| 7
| 9
| 16
| +4
| 18
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +3
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 42
| 7
| 26
| 33
| 
| 40
|
| 10
| 0
| 6
| 6
| 
| 14
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 961
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 479
| bgcolor="#7FFF00" | +89
| bgcolor="#7FFF00" | 904
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 152
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti Leksands IF